«Торговля душами» — немой полнометражный фильм, рассказывающий о «белых рабынях» — молодых девушках, которых насильно заставляли заниматься проституцией.

Сюжет 
Девушка пытается вывести на чистую воду человека, похитившего её сестру.

Продолжительность 
Оригинальная продолжительность составляла 88 минут, что было очень необычным в то время. В 1934 году в силу вошёл закон о запрете на постельные сцены, или Кодекс Хейса. Вскоре этот фильм сократили более чем на половину (до 41 минуты), убрав из него эротические сцены и жестокость.

Интересные факты 
 Бюджет фильма составил 25.000$, сумма по тем временам огромная. Однако фильм окупился, собрав более полумиллиона.
 Премьера фильма состоялась 24 ноября 1913 года.
 В 2006 году фильм был включён в Национальный реестр фильмов.

Примечания 

Фильмы-драмы США
Немые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы США 1913 года